Łuczniańska Przełęcz (słow. Lúčné sedlo) – przełęcz w Tatrach Zachodnich
 Stwolska Przełęcz (słow. Lúčné sedlo, Štôlske sedlo) – przełęcz w Tatrach Wysokich